Catedral de Mainz — na Alemanha
Catedral de Luca — na Itália
Catedral de São Martinho (Ypres) — na Bélgica
Basílica de São Martinho de Mondonhedo — na Galiza, Espanha

Desambiguações de templos